Алико́новка — посёлок в составе городского округа город-курорт Кисловодск Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 238 км.

История 
На 1 марта 1966 года хутор Аликановка входил в состав территории Зеленогорского сельсовета Предгорного района.

На 1 января 1983 года посёлок Аликоновка являлся центром Аликоновского сельсовета, подчинённого Кисловодскому горсовету. Всего в состав сельского совета входило 7 посёлков: Аликоновка, Белореченский, Зеленогорский, Индустрия, Луначарский, Нарзанный и Новокисловодский.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения Аликоновки преобладают русские (70 %).

Инфраструктура 
 Управление по вопросам местного самоуправления посёлков администрации города-курорта Кисловодска
 Дом культуры «Аликоновка» города-курорта Кисловодска.

Спорт 
В районе Дома культуры расположено футбольное поле. В 2018 году начато строительство скейтпарка и велодрома.

Связь 
Из-за сложного рельефа местности населённый пункт находится вне зоны покрытия цифровым телевизионным вещанием.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа город-курорт Кисловодск
Аликоновский сельсовет